Oberhöfen ist der Ortsname von

 Oberhöfen (Warthausen), Ortsteil der Gemeinde Warthausen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Oberhöfen (Pfedelbach), Weiler des Ortsteils Harsberg der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Oberhöfen oder Höfen (Oberhöfen), Dorf der Gemeinde Ettringen im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberhöfen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau im Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberhöfen (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen im Landkreis Landshut, Bayern
 Oberhöfen (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach im Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Oberhofen